Дом Трубецких (Киев)
 Дом Трубецких в Петровском переулке
 Дом Апраксиных — Трубецких
 Усадьба Трубецких — Щукиных